Шпри́нберг () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Шпринберг, Мойше (1891—1981) — журналист и драматург.
 Шпринберг, Педро (1889—1974) — журналист, радиоведущий, издатель и редактор, анархист.